Fayet (Aveyron) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Fayet (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia